Dinefwr peut désigner :
 le borough de Dinefwr, un ancien district administratif du comté du Dyfed, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 le château de Dinefwr, une forteresse médiévale située dans la communauté de Llandeilo ;
 la , une réserve nationale de nature du sud du pays de Galles ;
 la maison de Dinefwr, une famille royale galloise fondée au  par Cadell ap Rhodri.

Voir aussi